Хет может означать:
 Хет — восьмая буква финикийского алфавита.
 Хет — восьмая буква еврейского алфавита.
 Хет — восьмая буква сирийского алфавита.
 Хет — ветхозаветный персонаж, сын Ханаана.
  — группа народов, населявших в доколумбову эпоху часть территории нынешней Аргентины.

Фамилия 
 Хет, Генри (1825—1899) — генерал армии Конфедерации в годы американской Гражданской войны.
 Хет, Нахум (1896—1990) — израильский политический и спортивный деятель, депутат Кнессета.
 Хет, Джойс (1756—1836) — рабыня-негритянка, выступавшая в цирковых представлениях Финеаса Барнума.

Другое 
 Эта (2017) — Творческое товарищество в Москве..

См. также 
 Хетт
 Хета (значения)

Примечания